

Geografia

 Cabasse – comune francese del Varo

 Cabasse – frazione di Ceresole d'Alba in provincia di Cuneo

Altro
 Cabasse – antica ditta francese di impianti acustici